Dazen, een familie van stekende vliegen, worden (streeknaam) ook onder andere 'brems' genoemd.
 Bremsbilen, een Deens automerk
 Eva Brems, Vlaams hoogleraar